Улица Рубинште́йна — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Улица Рубинштейна — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Рубинштейна — улица в Апрелевке.
 Улица Рубинштейна — улица в Астрахани.
 Улица Рубинштейна — улица во Владивостоке.
 Улица Рубинштейна — улица в Волгограде.
 Улица Рубинштейна — улица в посёлке Вырице Ленинградской области.
 Улица Рубинштейна — улица в Копейске.
 Улица Рубинштейна — улица в городе Кургане.
 Улица Рубинштейна — улица в Ленинске-Кузнецком.
 Улица Рубинштейна — улица в Магнитогорске.
 Улица Рубинштейна — улица в Новошахтинске.
 Улица Рубинштейна — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Рубинштейна — улица в Горловке.
 Улица Рубинштейна — улица в Донецке.
 Улица Рубинштейна — улица в посёлке Карло-Марксово Донецкой области.